Skomand bezeichnet:
 einen prußischen Stammeshäuptling und Sudauerfürsten: Skomand von Sudauen (* um 1225, † um 1285)
 einen ostpreußischen Ort (bis 1938: Klein Skomatzko) im Kreis Lötzen, seit 1945: Skomack Mały, Powiat Giżycki, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen